Cold Turkey ist:

 ein plötzlicher Entzug von Drogen, siehe Kalter Entzug
 ein Stück von John Lennon aus dem Jahr 1969, siehe Cold Turkey (Lied)